CCM (Bolton), een Brits motorfietsmerk
CCM (Canada), een Canadees historisch motorfietsmerk
CCM Airlines, een Franse luchtvaartmaatschappij
Chama Cha Mapinduzi, een Tanzaniaanse politieke partij
Contemporary christian music, een vorm van christelijke muziek